Mazarredo puede referirse a:

 José de Mazarredo Salazar, un marino y militar español (Bilbao, 8 de marzo de 1745 – Madrid, 29 de julio de 1812)
 Mazaredo, un antiguo pueblo, hoy abandonado, en la Provincia de Santa Cruz, en Argentina;
 Bahía Mazaredo, en el Golfo San Jorge, costa atlántica de la Provincia de Santa Cruz, en Argentina.